Fish o FISH puede referirse a:

Ciencia 
Genética
Hibridación fluorescente in situ (FISH), técnica de marcaje de cromosomas.

Informática
Friendly interactive shell, shell para sistemas Unix-like.
Babel Fish, servicio de traducciones automáticas ofrecido por los buscador es AltaVista y Yahoo!.
Files transferred over shell protocol (FISH), protocolo informático.
Fish Information and Services, sitio web dedicado al sector profesional de la industria pesquera.

Gastronomía 
Fish and chips, plato de comida rápida originado en el Reino Unido, que consiste en pescado  rebozado frito acompañado de patatas fritas.
Fishcake, receta de la gastronomía inglesa.
Fish chowder, receta de la gastronomía estadounidense.
Fish fry, plato de la gastronomía estadounidense que consiste en pescado frito rebozado, patatas fritas, salsa coleslaw, rodajas de limón y salsa tártara. 
Gefilte fish, plato emblemático de la gastronomía judía asquenazí.

Lugares 
Australia
Flying Fish Cove, capital de la Isla de Navidad.

Estados Unidos
Fish Camp, lugar designado por el censo en el condado de Mariposa, estado estadounidense de California.
Fish Hawk, lugar designado por el censo en el condado de Hillsborough, estado estadounidense de Florida.
Fulton Fish Market, un mercado de pescado en Nueva York, Estados Unidos.
Fish Lake (Indiana), lugar designado por el censo en el condado de LaPorte, estado estadounidense de Indiana.
Fish Lake (Minnesota), lugar designado por el censo en el condado de Jackson, estado estadounidense de Minnesota.
Municipio de Fish Lake (condado de Chisago, Minnesota)
Fish Springs (Nevada), lugar designado por el censo en el condado de Douglas, estado estadounidense de Nevada.

Namibia
Río Fish (Namibia), río de Namibia, un afluente del río Orange.
Cañón del río Fish, en Namibia.

Sudáfrica
Gran Río Fish, en la Provincia Oriental del Cabo de Sudáfrica.

Personas 
Fish (Derek William Dick), compositor y cantante de rock escocés.
Albert Fish, asesino en serie y caníbal estadounidense.
Fish Leong, cantante malaya.
Fred Fish,  programador que destacó por su notable trabajo en el GNU Debugger y la serie de discos "Fish" para Amiga.
Hamilton Fish, político estadounidense del siglo XIX.
Mardy Fish, tenista estadounidense.
Michael Fish (diseñador de moda), diseñador de moda británico.
Mildred Fish, escritora, traductora e historiadora estadounidense miembro de la resistencia antinazi junto a su esposo Arvid Harnack.
Rhiannon Fish, actriz canadiense.
Stanley Fish, profesor de Derecho y teórico literario estadounidense.